Fortnite: Ratowanie świata – komputerowa gra survivalowa rozwijana przez studio People Can Fly oraz Epic Games
 Fortnite Battle Royale – gra z trybem rozgrywki wieloosobowej battle royale, będąca pochodną powyższej